Сезон 1980/1981 стал для «Ювентуса» 79-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне клуб под руководством главного тренера Джованни Трапаттони в 19 раз в своей истории выиграл скудетто. Перед стартом чемпионата «Ювентус», благодаря разрешению Федерации футбола Италии приобретать местным клубам по одному зарубежному футболисту, смог пополнить свой состав иностранным игроком. Им стал атакующий полузащитник Лиам Брейди из лондонского «Арсенала».  

В борьбе за чемпионство в Серии А сезона 1980/1981 года для «Ювентуса» решающим матчем стала игра 28-го тура с «Ромой», отстававшей от «бьянконери» на одно очко. Встреча завершилась со счетом 0:0, где арбитр встречи ошибочно не засчитал гол защитника римлян Маурицио Туроне. В оставшихся двух турах «Ювентус» обыгрывает сначала «Наполи» со сетом 0:1, а затем — «Фиорентину» (1:0) и становится чемпионом Серии А сезона 1980/1981.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

1/4 финала

1/2 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания